Hunding kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hunding, Niederbayern – kommun i Landkreis Deggendorf , Bayern, Niederbayern,

Personer

Fiktiva personer 
 Hunding (Nibelungenlied)